Dracula steht für:

 Vlad III. Drăculea (15. Jh.), walachischer Fürst
 Dracula (Orchideen), eine Gattung von Orchideen
 ein Spitzname von Tsutomu Miyazaki (1962–2008), japanischer Serienmörder 

Werke:
 Dracula (Roman), Vampirroman von Bram Stoker (1897)
 Dracula (Bühnenstück), Adaption des Romans von Hamilton Deane (1924)
 Verfilmungen des Romans, siehe Dracula (Roman) #Verfilmungen (Auswahl)
 Dracula (Karel Svoboda), tschechisches Musical (1995)
 Dracula (Frank Wildhorn), US-amerikanisches Musical (2001)
 Dracula (Spieleserie), Computerspielreihe (seit 1999)
 Dracula (Spiel), Brettspiel von Michael Rieneck (2003)

Siehe auch:
 Bibliotheca Dracula, deutsche Buchreihe
 Dracula ist wieder da, US-amerikanische Fernsehserie